N5A (Frankrijk), een voormalige nationale weg in Frankrijk
 N5a (Luxemburg), een nationale weg in Luxemburg